Борозенский сельский совет () — входит в состав
Великоалександровского района 
Херсонской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Борозенское
.

История 
 1909 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Борозенское 
 с. Кучерское 
 с. Пятихатки 
 с. Садок

Примечания